Niemcy:
 Hirten – dzielnica gminy Burgkirchen an der Alz, w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Altötting
 Hirten – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Mayen-Koblenz

Zobacz też:
 Hirte